NGC 5100-1
NGC 5100-2